Het seizoen 2008–2009 van BV De Graafschap was het 54ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. Het was het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uit Doetinchem uitkwam op de hoogste divisie. De selectie stond onder leiding van trainer-coach Henk van Stee. Hij was sinds 2006 technisch directeur van de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. De destijds 46-jarige oefenmeester tekende op de Vijverberg een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede jaar. Van Stee, oud-speler van de Doetinchemse club, was de opvolger van Jan de Jonge.

De Graafschap versterkte zich in de zomer van 2008 met onder anderen Oussama Assaidi (FC Omniworld), Erik Heijblok (Ajax) en Abdelhali Chaiat (FC Volendam). Van Stee moest op 25 februari 2009 echter opstappen en werd opgevolgd door interim-coach Darije Kalezić. Het bestuur rekende Van Stee de slechte resultaten aan en verweet hem "gebrekkige interne relaties en communicatie". De Graafschap bezette op dat moment de zeventiende plaats op de ranglijst. "Deze maatregel is vervelend en onbevredigend", zei Van Stee kort na zijn ontslag. "De clubleiding heeft te weinig geduld getoond. We hebben een zwaar programma gehad. Nu komen de duels waarin we punten kunnen gaan pakken. Maar helaas zonder mij."

Van Stee was ten tijde van zijn ontslag de zevende trainer die in de eredivisie voortijdig zijn functie neerlegde. Raymond Atteveld (Roda JC), Wim van Hanegem (FC Utrecht), Hans Westerhof (Vitesse), Huub Stevens (PSV), Andries Jonker  (Willem II) en Gertjan Verbeek (Feyenoord) gingen hem voor. De Graafschap mikte aanvankelijk op voormalig Feyenoord-trainer Verbeek als opvolger van Van Stee, maar uiteindelijk maakte Kalezić het seizoen af. De club eindigde als zeventiende en ging in de nacompetitie ten onder tegen RKC Waalwijk, waardoor degradatie een feit was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2008/09 en onder leiding van trainer-coach Darije Kalezić als zeventiende eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de nacompetitie in het seizoen 2008/09.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de KNVB-bekercompetitie in het seizoen 2008/09.

2009
Graafschap